Hemland kan avse:

 Hemland – Ett land som man föddes i, är medborgare i eller känner sig hemma i. Det kan också kallas för fosterland.
 Hemlandssång – det gamla uttrycket för psalmer om himlen, även i svenska emigrantförsamlingar utomlands för sånger och psalmer från det forna hemlandet.